Берлинский марафон 2014 года состоялся 28 сентября. 

Забег проходил в солнечную погоду, температура воздуха в начале забега 8 °C. C самого начала дистанции и до отметки 30 километров марафонский забег возглавляли пейсмейкеры Уилфред Кирва и Джеффри Роно.

Главным событием марафона стал новый мировой рекорд, установленный кенийским марафонцем Деннисом Киметто — 2:02.57. Он побил предыдущий рекорд Уилсона Кипсанга на 26 секунд. По ходу дистанции, Джеффри Кипсанг, Абера Кума и Эммануэль Мутаи на отметке 30 километров показали время 1:27.37 — этот результат стал мировым рекордом.

На старт марафона вышло 40 004 человека из 130 стран мира.

Результаты 
Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Спорт в Германии в 2014 году
События 8 сентября
Сентябрь 2014 года